Caparra puede referirse a:

 El nombre de la antigua ciudad hispano-romana de Cáparra.
 El nombre común de la planta Capparis spinosa y de su fruto.
 El nombre de Caparra, primer asentamiento fundado por los españoles en la isla de Puerto Rico.
En dialecto aragonés, una garrapata (Ixodoidea).